Nationaler Meister bezeichnet
 im Sport den Sieger einer meist jährlich ausgetragenen nationalen Meisterschaft, z. B.
in Deutschland den Deutschen Meister
in Österreich den Staatsmeister
in der Schweiz den Schweizer Meister

 im Schach einen Titel, den nationale Schachverbände bei Erfüllung einer festgelegten Norm verleihen, siehe Nationaler Meister (Schach)